Ludwig Seitz henviser til:

 Ludwig Seitz (maler) (1844-1908) – tysk maler
 Ludwig Seitz (læge) (1872-1961) – tysk gynækolog og fødselshjælper